Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan (вышла в Европе под названием Teenage Mutant Hero Turtles: Fall of the Foot Clan, а в Японии под названием Teenage Mutant Ninja Turtles) — компьютерная игра для Game Boy разработанная Konami и выпущенная в 1990 году. Игра основана на мультипликационном сериале «Черепашки-ниндзя». Это первая игра серии для GameBoy. Fall of the Foot Clan представляет собой платформер, на выбор даётся четыре черепахи — Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль. Цель игры заключается в победе в битве с Шреддером и Крэнгом, а также спасением Эйприл О'Нил.

Игровой процесс 
Игра представляет собой двумерный платформер с элементами beat ’em up. Игрок управляет одной из четырёх черепашек-ниндзя, которые могут атаковать врагов своим оружием и кидать сюрикэны. В игре пять уровней, каждый из которых заканчивается сражением с боссом.

Оценки прессы 
Игровой сайт Nintendo Life оценил игру на 8 баллов из 10, похвалив музыку, звуковые эффекты, графику и игровой процесс, но отметив отсутствие выбора сложности. Журнал Electronic Gaming Monthly оценил игру на 8,2 из 10 баллов.

Примечания 

Платформеры
Компьютерные игры 1990 года
Игры для Game Boy
Компьютерные игры, разработанные Konami
Игры только для Game Boy
Компьютерные игры о черепашках-ниндзя